Uiaania bezeichnet:
 Uiaania (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Uiaania (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland